Future (v Anglickém jazyce znamenající budoucnost) může znamenat:
 Future (rapper) – je americký rapper a hudební producent.
 Future – jeho album z roku 2017.
 Future či Futures kontrakt – je typ finančního derivátu. 
 The Future – je deváté studiové album kanadského hudebníka Leonarda Cohena.

Slovo „Future“ obsahují články:

V populární kultuře:
 Future Blues – je páté album americké bluesové skupiny Canned Heat.
 Future Nostalgia – je druhé studiové album anglické zpěvačky Dua Lipy.
 Future of the Left – je velšská rocková hudební skupina.
 Future Pop – je šesté studiové album od skupiny Perfume.
 FutureSex/LoveSounds – je druhé řadové album amerického zpěváka Justina Timberlakea.
 Future Shock – je první singl skupiny Stratovarius.
 Odd Future – je americká alternativní hip hopová skupina.

Ostatní:
 Future Factory – je Roguelike videohra z roku 2015.
 Future Gate – je český festival science fiction filmu.
 Future Systems – bývalá britská architektonická kancelář se sídlem v Londýně, kterou v roce 1979 založil architekt českého původu Jan Kaplický s Davidem Nixonem.

Podobné názvy 
 Futures